То́мский — посёлок в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Томский муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположен на обоих берегах реки Тавда в 36 километрах (по автотрассе в 43 километрах) к северо-западу от районного центра села Таборы и в 420 км к северо-востоку от Екатеринбурга.

История 
В 1850 году в Таборинской волости Туринского округа Тобольской губернии. С 1 января 2006 года входит в состав муниципального образования Унже-Павинское сельское поселение.

Согласно переписным листам переписи населения Российской империи 1897 года, жители деревни носили следующие фамилии: Болонин, Храмцов, Ермаков, Панков,  Рогожин, Лыжин, Урванов, Носов, Чернавский.

Экономика 
В посёлке работает Учреждение И-299/5 ГУИН.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Населения 
По данным  переписи 2010 года постоянного населения не имел.

Список улиц 
 Мира ул.
 Набережная ул.

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района